Николай Фалеев:
 Фалеев, Николай Григорьевич (1859—1930-е) — русский архитектор.
 Фалеев, Николай Иванович (1872—1941) — русский и советский поэт, писатель, преподаватель, общественный и политический деятель.